Die Saison 1950/51 war die sechste Spielzeit der drittklassigen Fußball-Landesliga Westfalen. Meister und Aufsteiger in die II. Division West wurde die SpVgg Röhlinghausen, die außerdem der westfälische Vertreter bei der deutschen Amateurmeisterschaft 1951 war. Die Abstiegsplätze belegten der SC Hassel, der SV Höntrop, der VfB Lünen und der TuS Milspe. Aus der II. Division West stieg kein Verein ab. Aus der 2. Landesliga stiegen der BV Buer 07, der SVA Gütersloh und Arminia Ickern auf.

1. Landesliga

2. Landesliga

Gruppe 1 

Aus den Bezirksklassen stiegen der TuS Eiringhausen, der VfB Habinghorst, die Sportfreunde Lüdenscheid, der Lüner SV und die SpVg Olpe auf.

Gruppe 2 

Aus den Bezirksklassen stiegen der TuS Eintracht Bielefeld, der SV Bockum-Hövel, der VfL Geseke, Union Herford und der SC Preußen Werl auf.

Gruppe 3 

Aus den Bezirksklassen stiegen Concordia Gronau, Preußen Hochlarmark, die Ibbenbürener Spvg, der SV Langendreer 04 und der SV Rotthausen auf. Eintracht Nordhorn wechselte in die Amateuroberliga Niedersachsen-West.

Literatur 

Fußballsaison 1950/51
1950